Hieronder volgt een lijst van de 158 gemeenten (communes) in het Franse departement Lozère (departement 48). Voor de gemeentefusies van 2016 en 2017 telde het departement 185 gemeenten.

 
Loz